Села:
 Сумське — Автономна Республіка Крим, Сімферопольський район
 Сумське — Харківська область, Шевченківський район